Blaizot ist der Nachname von:
Jean-Paul Blaizot (* 1949), französischer Physiker
Roger Blaizot (1891–1981), französischer General